Joseph Balsamo (Giuseppe Balsamo), dit Alessandro, comte de Cagliostro, fut un aventurier italien.

Cinéma et télévision
 Cagliostro, Aventurier, Chimiste et Magicien est un film français réalisé par Camille de Morlhon et Gaston Velle en 1910 ;
 Cagliostro (Kaliostro) est un film russe réalisé par Wladyslaw Starewicz en 1918 ;
 Cagliostro de Richard Oswald en 1929 ;
 Cagliostro (Black Magic) est un film italo-américain réalisé par Gregory Ratoff en 1949 ;
 Cagliostro est un film italien réalisé par Daniele Pettinari en 1974 ;
 Le Château de Cagliostro est un film d'animation japonais de Hayao Miyazaki, sorti en 1979.

Musique
 Cagliostro in Wien est une opérette de Johann Strauss II

Littérature
 La Comtesse de Cagliostro et La Cagliostro se venge, sont deux romans de Maurice Leblanc faisant apparaitre son héros Arsène Lupin
La Fiole de Cagliostro est une pièce de théâtre de Anicet-Bourgeois, Dumanoir et Édouard Brisebarre, 1835

Homonymie de titre